Osoby o tym nazwisku:
 Ivenzo Comvalius – surinamski piłkarz
 Sylvano Comvalius – holenderski piłkarz